Les Alvarezsauroidea constitue une super-famille de dinosaures théropodes maniraptoriens, ayant vécu du Jurassique supérieur à la fin du Crétacé, soit il y a environ entre  et  millions d'années. Ils sont connus en Amérique du Sud et du Nord, ainsi qu'en Asie.

Ce taxon, ainsi que le taxon supérieur des Alvarezsauria et celui inférieur de la famille des Alvarezsauridae, ont été créés par Choiniere et ses collègues en 2010.

Classification 
Le cladogramme suivant montre la composition phylogénétique des Alvarezsauroidea, suivant l’étude menée par Choiniere  en 2010.

Il distingue un Alvarezsauroidea basal, Haplocheirus, des autres genres qui sont regroupés dans la famille des Alvarezsauridae  :

Xing Xu, J. N. Choiniere et leurs collègues complètent ce cladogramme en 2011 avec plusieurs genres supplémentaires :

Notes et références 

Cœlurosaurien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1991
Taxon fossile décrit par José Bonaparte